Вашково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вашково — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Вашково — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Вашково — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Вашково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Вашково — деревня в Палкинском районе Псковской области.

Польша 
 Вашково — город в Польше.

Черногория 
 Вашково — деревня в общине Плевля.

См. также 
 Вашков
 Вашковцы